Желтозобик — вариант названия, которое носят два вида птиц:

 Канадский песочник () — мелкая птица семейства бекасовых, единственный представитель рода Tryngites.
 Канареечный вьюрок () — небольшая птица из отряда воробьинообразных.

Примечания